Мисмалоја има више значења:

 Мисмалоја (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мисмалоја (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мисмалоја (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мисмалоја, Фраксионамијенто Педрегал де Санта Марта (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику